Mason steht für:
 Mason (Name), ein Familienname und männlicher Vorname – siehe dort auch zu Namensträgern
 Mason (Perl), ein Framework für Webanwendungen, entwickelt in der Programmiersprache Perl
 Mason (Mondkrater), ein Einschlagkrater auf dem Erdmond
 MASON (Simulation), eine Multi-Agenten-Simulation
 Mason, englisch für Maurer, Steinmetz und Freimaurer

Mason ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mason (Illinois)
 Mason (Michigan)
 Mason (New Hampshire)
 Mason (North Dakota), im Cass County
 Mason (Ohio)
 Mason (Tennessee)
 Mason (Texas)
 Mason (West Virginia)
 Mason (Wisconsin), im Bayfield County
 Mason (Town, Bayfield County), Town(ship) in Wisconsin
 Mason Township (Michigan)
 Mason City (Illinois)
 Mason City (Iowa)

Mason ist der Name folgender weiterer Orte:
 Mason, ligurischer Name der Gemeinde Masone in der italienischen Provinz Genua

Mason ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte in der Antarktis:
 Mason-Gletscher, Gletscher im Viktorialand
 Mason Inlet, Bucht an der Lassiter-Küste des Palmerlands
 Mason-Nunatak, Nunatak in den Darwin Mountains
 Mason Peaks, Gebirgszug im Prinzessin-Elisabeth-Land
 Mason Spur, Felssporn im Viktorialand
 Mount Mason, Berg in der Ross Dependency

Mason ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte in Neuseeland:
 Lake Mason, See in der Region Canterbury

Mason ist Namensbestandteil folgender weiterer geographischer Objekte:
 Masonbach, ein Gewässer im Vorarlberger Klostertal

Mason ist der Name folgender Unternehmen in den Vereinigten Staaten:
 Mason Motor Company; vorm. Mason Motor Car Company; ehemaliger Automobil- und Nutzfahrzeughersteller
 Mason Motor Company (Flint); ehemaliger Motorenhersteller; von General Motors übernommen
 Mason Motor Truck Company; ehemaliger Nutzfahrzeughersteller; von Durant Motors übernommen

Siehe auch:
 Mason County
 Mason County Airport
 Mason Island
 Mason Lake
 Mason Slough
 Masone
 Masson
 Mazon
 Mazonn